Kanada:
 Brock – gmina  

Stany Zjednoczone:
 Brock – wieś

Osoby:
 Isaac Brock – brytyjski generał

Inne:
 Brock – postać z animowanego serialu telewizyjnego Pokémon
 Brock – uniwersytet w Kanadzie

Zobacz też:
 Broc
 Brok